Târnova se poate referi la:

 Localități din România
Târnova - localitate din județul Arad, reședința comunei cu același nume
Târnova - localitate din județul Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume
Târnovița, Harghita - localitate din județul Bacău

 Localități din Republica Moldova
Târnova - localitate din raionul Dondușeni
Târnova - localitate din raionul Edineț

 Localități din Bulgaria
Târnova - oraș din regiunea Veliko Târnovo

 Plasa Târnova din județul Arad

Vezi și
Târnava (dezambiguizare)
Tîrnova (dezambiguizare)